O termo Igreja de Nossa Senhora do Ar pode referir-se a:

 Igreja de Nossa Senhora do Ar, em Vila do Porto, nos Açores
 Igreja de Nossa Senhora do Ar, em Lajes, nos Açores

Desambiguação